Чемпионат Европы по гандболу среди женщин 2010 года проходил в Дании и Норвегии с 7 по 19 декабря. Это девятый по счёту турнир.

Турнир являлся отборочным к другим международным соревнованиям по гандболу. Победитель квалифицировался на летние Олимпийские игры 2012. Также три лучшие команды гарантировали себе участие в чемпионате мира 2011 наряду со сборной России, квалифицированной туда как действующий чемпион. Остальные 12 команд участвовали в стыковых матчах с не попавшими на европейский чемпионат командами.

Стадионы 
Два стадиона располагаются в Норвегии и три в Дании:
 Норвегия:
 Ларвик — Арена Ларвик (4000 человек)
 Лиллехаммер — Хоконс Халль (11 500 человек)
 Дания:
 Ольборг — Гигантиум (7600 человек)
 Орхус — Атлетион (4740 человек)
 Хернинг — Йюске-банк-боксен (12 000 человек)

Квалификация 

В квалификации для участия в чемпионате участвовали все желавшие участвовать команды, кроме принимающих стран (Дания и Норвегия) и действующего чемпиона (Норвегии). Все остальные страны были разделены на семь групп и две лучшие команды стали участниками финального турнира.

Жеребьёвка квалификации прошла 24 марта 2009 года. Матчи были сыграны с 23 сентября 2009 года по 30 мая 2010 года.

Участники

Жеребьёвка 
Жеребьёвка прошла 5 июня 2010 года в Оденсе (Дания)

Судьи 
На чемпионате Европы работали 13 пар судей:
  Матия Губица, Борис Милошевич
  Иржи Опава, Павел Валек
  Мартин Гединг, Мадс Хансен
  Марлене Кролёкке Люте, Карина Кристиансен
  Шарлотт Бонавентура, Жюли Бонавентура
  Чаба Кекеш, Пал Кекеш
  Шломо Коэн, Йорам Перец
  Зигмарс Столяров, Ренарс Лицис
  Иван Павичевич, Милош Ражнатович
  Керсти Арнтсен, Ида Сесили Гуллаксен
  Диана-Кармен Флореску, Анамария Дуцэ
  Валерия Гусева, Стелла Вартанян
  Петер Бруновский, Владимир Чанда

Составы

Соревнование 
 Время начала матчей указано местное (UTC+1).

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа I

Группа II

Плей-офф

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

  Кристина Нягу — 53
  Линнеа Торстенссон — 48
  Бояна Попович — 46
  Хейди Лёке — 40
  Маура Виссер — 36
  Изабель Гульден — 36
  Зита Сучански — 34
  Андреа Пенезич — 31
  Мария Йованович — 31
  Йонела Станка — 28

  Анн Грете Нёргор — 27
  Гру Хаммерсенг — 27
  Анастасия Подпалова — 27
  Марьяма Синьяте — 27
  Кристина Франич — 27
  Нерея Пена — 26
  Камилла Далбю — 25
  Юлия Манагарова — 25
  Йованка Радичевич — 25

Символическая сборная 
 Вратарь —  Катрин Лунде Харальдсен
 Левая крайняя —  Мие Аугустесен
 Левая полусредняя —  Кристина Нягу
 Разыгрывающая —  Гро Хаммерсенг
 Линейная —  Хейди Лёке
 Правая полусредняя —  Нерея Пена
 Правая крайняя —  Маибритт Квиесгор

Индивидуальные призы 
 Самый ценный игрок —  
 Лучший бомбардир —  Кристина Нягу
 Лучший игрок оборонительного плана —

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте EHF

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин
2010 год в гандболе
гандбол
Декабрь 2010 года
Чемпионаты Европы в Дании
Чемпионаты Европы в Норвегии
Спорт в Дании в 2010 году
Спорт в Норвегии в 2010 году
Международные соревнования по гандболу в Дании
Международные соревнования по гандболу в Норвегии